Rodewald steht für

 Rodewald, ein Dorf in Niedersachsen

Rodewald ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Rodewald (* 1965), deutscher Sänger
 Amanda Rodewald (* 1970), US-amerikanische Ökologin und Naturschutzbiologin
 Bernhard Rodewald (1806–1874), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Berthold Rodewald (1891–1966), deutscher Arzt und Publizist
 Bodo von Rodewald (1879–1958), deutscher Generalmajor
 Carl Joseph Rodewald (1735–1809), deutscher Komponist 
 Fritz Rodewald (1939–2009), deutscher Lehrer
 Georg-Wilhelm Rodewald (1921–1991), deutscher Herzchirurg, Sohn von Berthold Rodewald
 Hanns-Lüdecke Rodewald (* 1954 oder 1955), deutscher Maschinenbau-Fahrzeugtechnikingenieur und Hochschullehrer
 Hans-Reimer Rodewald (* 1958), deutscher Immunologe
 Heinrich Rodewald (1869–1939), deutscher Theologe und Kirchengeschichtler
 Hermann Rodewald (1856–1938), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hermann Rodewald (Politiker) (1869–1945), deutscher Kaufmann und Bremer Senator (DNVP)
 Ingelene Rodewald (* 1922), deutsche Sachbuchautorin
 Karl von Rodewald (1845–1935), deutscher Generalleutnant
 Maik Rodewald (* 1970), deutscher Journalist
 Marion Rodewald (* 1976), deutsche Hockeyspielerin
 Martin Rodewald (1904–1987), deutscher Meteorologe
 Nico Rodewald (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Otto Rodewald (1891–1960), deutscher Maler und Grafiker
 Raimund Rodewald (* 1959), Schweizer Biologe und Politiker 
 Régine Hunziker-Rodewald (* 1953), deutsch-schweizerische evangelische Theologin und Hochschullehrerin
 Verena Rodewald (1866–1937), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin

Siehe auch:
 Rodewalder Lichtenheide, Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 Rodewalder Wiehbuschwiesen, Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 Rodenwaldt
 Rothwald